Alleestraße steht für:
 Alleestraße (Sonnewalde), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 Alleestraße (Bochum), Straße in Bochum, Teil der Chaussee von Wesel nach Meinerzhagen
 Alleestraße (Putbus), Straße in Putbus, siehe Liste der Baudenkmale in Putbus